Кашина — тип сільської (фермерської) будівлі в Італії

Кашина — село, Благоєвградська область

Кашина — місто та муніципалітет, регіон Тоскана, провінція Піза
 Кашина — річка в провінції Піза

Кашина — присілок, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Кашина — присілок, Комишловський район, Свердловська область

Кашина — село, громада міста Загреб

Див. також 
 Кашіна Ґобба